

Televisione 
 Channel 9 MCOT HD – emittente televisiva thailandese
 Channel 9 – emittente televisiva neozelandese
 Channel 9 – emittente televisiva bengalese
 Channel 9 – emittente televisiva greca
 Channel 9 – ex-emittente televisiva malese
 Channel 9 – La Rioja – emittente televisiva argentina
 Channel 9 – Bahía Blanca – emittente televisiva argentina
 Nine Network – emittente televisiva australiana, anche conosciuta come Channel 9
 Israel Plus – emittente televisiva israeliana, anche conosciuta come Channel 9

Musica 
 Channel 9 – nono brano dell'album The Time Travelers Dream del chitarrista statunitense Buckethead

Altro 
 Channel 9 – parte del Microsoft Developer Network
 Channel 9 – emittente televisiva fittizia del programma televisivo inglese The Fast Show